Марко Янетович (; 22 августа 1984 года, Загреб) — хорватский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 

Воспитанник клуба "Хрватски Драговоляц". В его составе он дебютировал в элитной Первой хорватской лиге. С 2002 по 2007 год полузащитник принадлежал загребскому "Динамо", однако за его основной состав он так и не сыграл. Вместе с Лукой Модричем Янетович на правах аренды выступал за боснийский "Зриньски" и "Интер" (Запрешич).

В августе 2008 года хорват вместе с сербом Александаром Байичем перебрались в Россию, где они заключили контракты с клубом Первого дивизиона СКА (Ростов-на-Дону). До конца сезонов Янетович провел за "армейцев" 11 матчей, после чего вернулся на родину. В 2009 году находился на просмотре в команде Премьер-Лиги "Амкар". Завершил свою карьеру полузащитник в Хорватии.

Карьера в сборной 

Марко Янетович выступал за различные юношеские и молодежную сборную Хорватии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Зриньски»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Меджимурье»
Игроки ФК «Виноградар»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону